Maurepas (Somme)
Maurepas (Yvelines)

Desambiguações de topônimos